Лауфбе́ргер () — немецкая фамилия:
 Лауфбергер, Вилем (1890—1986) — чешский физиолог;
 Лауфбергер, Фердинанд (1828—1881) — австрийский художник.